Фло́тская улица — улица в Кронштадте. Соединяет улицу Рошаля и проспект Ленина между улицами Советской и Восстания.

Нумерация домов осуществляется с востока на запад. Протяжённость магистрали — 750 метров.

История 
Известна с 1788 года как Павловская улица; 2 ноября 1918 года получила своё нынешнее название.

Достопримечательности 
 Четырёхугольник, образуемый современными улицами Советской, Карла Маркса, Флотской и Рошаля подвергся активной застройке при Екатерине II, когда в 1776—1787 годах были построены первый, второй, третий и четвёртый офицерские флигели из планировавшихся шести. Остальные два были построены в 1837 (пятый) и в 1842 годах (шестой) уже при Николае I, несмотря на то что были спроектированы ещё в последней четверти XVIII века. Из-за отказа перевода Адмиралтейства в Кронштадт, строительство ограничили шестью служительскими флигелями и шестью офицерскими. Современные адреса служительских флигелей — Флотская улица, дома 2, 4, 6 (4Л), 8, 10, 12.
 Дом 2 (сквер между улицами Флотской и Восстания) — памятный знак «Подвигу подводников-балтийцев в годы Великой Отечественной войны» (рубка подводной лодки С-156 «Комсомолец Казахстана»). Открыт 9 мая 2000 года (арх. С. А. Семёнов).
 Дом 4
 Памятник А. Г. Желязнякову (бюст). Открыт в 1941 году (арх. В. С. Чеботарёв).
 Памятник И. Д. Сладкову (бюст). Открыт в 1940 году (арх. В. С. Чеботарёв).
 Владимирский собор — находится на проспекте Ленина у окончания Флотской улицы.

Организации 
 Дом 5 — Центральная районная детская библиотека;
 Дом 10/12 — детский сад № 6 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и художественно-эстетического развития воспитанников;
 Дом 13А — территориальная организация общероссийского профсоюза рабочих и служащих ВМФ России;
 Дом 25 — редакция газеты «Кронштадтский вестник».

Пересечения 

С востока на запад:
 улица Восстания;
 улица Рошаля;
 Никольский переулок;
 Красный переулок;
 улица Карла Маркса;
 проспект Ленина.

Примечания

Литература